Schloss Schwarzenberg kan henvise til:
 Schloss Schwarzenberg (Scheinfeld) – slot ved byen Scheinfeld i Bayern, Tyskland
 Schloss Schwarzenberg (Sachsen) – slot ved byen Schwarzenberg i Sachsen, Tyskland